Alexander e Mischa Zverev erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Adrian Mannarino e Fabrice Martin.

In finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno sconfitto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah con il punteggio di 7-66, 64-7, [11-9].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Max Purcell /  Luke Saville (primo turno)

Wildcard 

  Alexander Zverev /  Mischa Zverev (quarti di finale)

  Feliciano López /  Marc López (primo turno)

Qualificati 

  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (primo turno)

Lucky loser 

  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Radu Albot /  Austin Krajicek (primo turno)

  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (qualificati)

Qualificati 

  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow

Lucky loser 

  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020